«Райо Кантабрия» () — испанский футбольный клуб из города Сантандер, в провинции и автономном сообществе Кантабрия, резервная команда клуба «Расинг» (Сантандер). Клуб основан в 1926 году, гостей принимает на арене «Ла-Альберисия», вмещающей 1 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 8-е в Сегунде B в сезоне 2005/06.

Прежние названия 
 1926—1993 — «Райо Кантабрия»
 1993—2019 «Расинг Сантандер B»
 2019 —  — «Райо Кантабрия»

Статистика сезонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Футбольный профиль

Футбольные клубы Испании
ФК «Расинг» Сантандер